Einmal im Leben steht für:

 Einmal im Leben – Geschichte eines Eigenheims, deutscher dreiteiliger Fernsehfilm von Dieter Wedel (1972)
 Einmal im Leben – 30 Dinge, die ein Mann tun muss, Comedy-Sendung des Senders RTL (2008)